Logor Motel bio je logor na Rostovu, jedan od 331 zatvoreničkog logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, kroz koje je prema službenim podatcima prošlo 14.450 Hrvata od čega više od 10.000 civila te oko 4.000 pripadnika HVO-a. Lokacija motela bila je i bazom mudžahedina.

Izvori 

Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu